

Patronyme
 Aline Peyrat, rameuse d'aviron française
 Alphonse Peyrat (1812 - 1890), journaliste et homme politique français
 Didier Peyrat (1955 - ), magistrat et homme politique français
 Jacques Peyrat (1931 - ), homme politique français
 Jérôme Peyrat (1962 - ), homme politique français
 Marie-Louise Peyrat, marquise Arconati-Visconti (1840 - 1923), mécène française
 Napoléon Peyrat (1809 - 1881), pasteur, historien et français

Toponyme
 Peyrat, ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Mur-de-Barrez et Taussac
 Peyrat-de-Bellac, commune française de la Haute-Vienne
 Peyrat-la-Nonière, commune française de la Creuse
 Peyrat-le-Château, commune française de la Haute-Vienne
 Le Peyrat, commune française de l'Ariège

Autres 
 Le château Haut Peyrat situé en Gironde.